Montserrat – montagna della Catalogna
Montserrat – isola delle Piccole Antille nel Mar dei Caraibi
Montserrat – nome proprio di persona catalano femminile
 Montserrat – nome valenciano di Monserrat, comune della provincia di Valencia
Monistrol de Montserrat – comune catalano
Monastero di Montserrat – monastero della Catalogna